Demirciören ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Demirciören (Kızılcahamam), Dorf im Landkreis Kızılcahamam der Provinz Ankara
 Demirciören (Kurşunlu), Dorf im Landkreis Kurşunlu der Provinz Çankırı
 Demirciören (Kütahya), Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Kütahya
 Demirciören (Pınarbaşı), Dorf im Landkreis Pınarbaşı der Provinz Kayseri

Demirciören bezeichnet außerdem ein Flurstück im Bezirk Erdemli der Provinz Mersin, dort liegen die Ruinenstätten
 Hıdırlı
 Demirciören (Erdemli)